Santa Fe (spanisch) oder Santa Fé (portugiesisch), nach der landesüblichen Bezeichnung der frühchristlichen Märtyrerin Fides von Agen, steht für:

 Provinz Santa Fe, Provinz in Argentinien
 Santa Fe (Galápagos), unbewohnte Insel des Galápagos-Archipels
 Santa Fe (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Santa Fe, Kurzname der ehemaligen amerikanischen Eisenbahngesellschaft Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
 Independiente Santa Fe, Fußballverein aus Kolumbien
 Hyundai Santa Fe, Pkw-Modell von Hyundai
 Santa Fe (Schiffstyp)

Schiffe:
 Santa Fe (S 1), U-Boot der argentinischen Marine (Stapellauf 1931)
 Santa Fe (S 11), U-Boot der argentinischen Marine (1960–1971), 1944/1945 gebaut als USS Macabi (SS-375)
 Santa Fe (S 21), U-Boot der argentinischen Marine (1971–1982), 1944/1945 gebaut als USS Catfish (SS-339), im Falklandkrieg außer Gefecht gesetzt
 Santa Fe (S 43), U-Boot der U-Boot-Klasse TR 1700 der argentinischen Marine (Stapellauf 1985, nicht fertiggestellt)
 USS Santa Fe (CL-60), Leichter Kreuzer der US-Marine (Stapellauf 1942)
 USS Santa Fe (SSN-763), Atom-U-Boot der US-Marine (Stapellauf 1991)

Santa Fe oder Santa Fé ist der Name folgender Orte

in Argentinien:
 Santa Fe (Argentinien), Stadt in Argentinien

in Bolivien:
 Santa Fe (Caranavi), Ortschaft im Departamento La Paz
 Santa Fe (Oruro), Ortschaft im Departamento Oruro
 Santa Fe (Santa Cruz), Stadt im Departamento Santa Cruz
 Santa Fe de Amboró, Ortschaft im Departamento Santa Cruz
 Santa Fe de Yapacaní, Stadt im Departamento Santa Cruz

in Brasilien:
 Santa Fé de Goiás, Gemeinde im Bundesstaat Goiás
 Santa Fé do Araguaia, Gemeinde im Bundesstaat Tocantins
 Santa Fé (Paraná), Munizip im Bundesstaat Paraná

in Ecuador:
 Santa Fe (Bolívar), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Guaranda der Provinz Bolívar 

in Kolumbien:
 Santa Fe de Bogotá; ursprünglicher Name der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá
 Santa Fe (Bogotá), zentraler Stadtbezirk von Bogotá
 Santa Fe de Antioquia, Stadt im Departamento Antioquia

in den Philippinen:
 Santa Fe (Cebu), Stadtgemeinde in der Provinz Cebu
 Santa Fe (Leyte), Stadtgemeinde in der Provinz Leyte
 Santa Fe (Nueva Vizcaya), Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Vizcaya
 Santa Fe (Romblon), Stadtgemeinde in der Provinz Romblon

in Spanien:
 Santa Fe (Granada), Stadt in Andalusien
 Santa Fe (Navarra), Stadt in Navarra
 Santa Fe del Penedès, Stadt in Katalonien

in den Vereinigten Staaten:
 Santa Fe (Indiana)
 Santa Fe (Kentucky)
 Santa Fe (Missouri)
 Santa Fe (New Mexico)
 Santa Fe (Ohio)
 Santa Fe (Oklahoma)
 Santa Fe (Tennessee)
 Santa Fe (Texas)
 Santa Fe County, Verwaltungseinheit in New Mexico

Siehe auch:
 Santa Fe Institute
 Santa Fe River
 Santa Fe Stream, Gletscherbach im Viktorialand, Antarktika
 Santa Fe Township
 Santa Fe Trail